Арборе-Раллі () — румунське (молдовське) прізвище. Відомі носії:
 Замфір Арборе-Раллі — румунський письменник і громадський діяч
 Катерина Арборе-Раллі — румунська (молдовська) революціонерка

Румунські прізвища
Молдовські прізвища